Закон о гражданстве индейцев (), был принят Конгрессом США в 1924 году по предложению конгрессмена Гомера П. Снайдера, в связи с чем документ также известен как Закон Снайдера (). Закон предоставлял полное право на гражданство США коренным народам США (индейцам). Хотя 14-я поправка к Конституции США гарантировала гражданство лицам, рождённым в США, это право давалось с оговоркой, что эти лица «подчинены её юрисдикции»; поскольку юрисдикция США не распространялась на некоторые племенные территории, соответственно члены данных племён не имели права на гражданство. Закон подписал президент Дж. Калвин Кулидж 2 июня 1924 года.

История предоставления индейцам гражданства США неразрывно связана с историей договоров, которые подписывались между отдельными индейскими племенами и федеральным правительством. Время от времени отдельные индейские племена получали гражданство, однако в обмен они нередко вынуждены были «уступать» свои земли. Наиболее ранним засвидетельствованным письменно случаем является признание гражданами США согласно Договору Дэнсинг-Рэббит-Крик 1831 г. миссисипских чокто — первых индейцев, получивших гражданство США.

К началу 1920-х годов, то есть спустя 30 лет после окончания индейских войн, около двух третей индейцев США получили американское гражданство через браки, военную службу, закон Доуза (allotments, на основании которого часть индейских земель, оставаясь в собственности индейцев, перешла под федеральную юрисдикцию), в силу других договоров или специальных законов. Тем не менее около трети всё ещё оставались негражданами и не имели законных оснований для натурализации.

Успех закона отчасти был вызван тем, что он был принят вскоре после Первой мировой войны, в которой индейцы и чернокожие служили в воинских подразделениях наряду с другими американцами и не выделялись в особые подразделения.

См. также 
 Закон о гражданстве США
 Коренные народы США

Примечания

Ссылки 
 Indian Citizenship Act of 1924
 INDIAN AFFAIRS: LAWS AND TREATIES
 Source of text of Act
 Native News June 2 history page

Гражданство США
Источники права о коренных американцах
Конституционное право
1924 год в праве
1924 год в США
Законодательство о гражданстве